Lejonkungen kan syfta på:

 Lejonkungen – en amerikansk tecknad långfilm från 1994
 Lejonkungen (film, 2019) – en amerikansk animerad familjefilm i regi av Jon Favreau från 2019
 Lejonkungen (musikal) – en musikal baserad på Disney-filmen med samma namn från 1997
 The Lion King (datorspel) – ett datorspel från 1994